Panny ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Panny (1754–1827), österreichischer Komponist
 Joseph Panny (1794–1838), österreichischer Komponist
 Thomas Panny (* 1987), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Panni
 Pany (Begriffsklärung)